

Astronomia 
 G2 – sottoclasse della classificazione stellare

Biologia 
 G2 – fase del ciclo cellulare

Cinema 
 G2 Time Warrior – film canadese del 1998

Codici 
 G2 – codice vettore IATA di Dobrolet Airlines
 G2 – aereo da addestramento SOKO G2 Galeb

Matematica 
 G2 – gruppo di Lie
 g2 – algebra di Lie del gruppo precedente, una delle algebre semisemplici eccezionali

Politica 
 G2 – USA-Cina

Sociologia 
 G2 – sigla per seconda generazione, definizione con cui viene indicata la generazione dei figli di immigrati